Linea aspera steht für:
 eine Linie auf der Hinterseite des Oberschenkelknochen-Schafts, siehe Oberschenkelknochen #Schaft

Linea Aspera steht für:
 Linea Aspera (Band), britische Electro-Wave-Band 2011–2013